L'edizione 1970-71 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ove Kindvall (), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1970-71.
 AZ '67 e HFC Haarlem retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1970-1971

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Campionato olandese di calcio